Abu puede referirse a:

Una deidad mesopotámica.
Un elemento de la onomástica árabe que forma parte de muchos nombres de varón.
La Unión de Radiodifusión del Asia-Pacífico o ABU, organismo que reúne a los entes de radiodifusión de Asia y Oceanía.
Una ciudad del antiguo Egipto, y el sitio arqueológico de las ruinas homónimas, en la isla Elefantina.
 Abu Sayyaf
 Abu Azrael
 Abu Khalil Qabbani
 Abu Mansoor Al-Amriki